Combat (tijdschrift), Belgisch tijdschrift.
 Combat (televisieserie), Nederlandse televisieserie (1998)
 Combat!, Amerikaanse televisieserie (1962-1967)
 Combat (verzet), een belangrijke Franse verzetsgroep
 Combat Records, een platenlabel
 Combat (computerspel), een computerspel